Bon Air ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bon Air (Alabama), im Talladega County
 Bon Air (Florida), im Hillsborough County
 Bon Air (Louisiana), im Calcasieu Parish
 Bon Air (New Jersey), im Camden County
 Bon Air (North Carolina), im Forsyth County
 Bon Air (Allegheny County, Pennsylvania)
 Bon Air (Cambria County, Pennsylvania)
 Bon Air (Delaware County, Pennsylvania)
 Bon Air (Sumner County, Tennessee)
 Bon Air (White County, Tennessee)
 Bon Air (Arlington County, Virginia)
 Bon Air (Chesterfield County, Virginia)

 Bon Air (Pittsburgh), Stadtteil von Pittsburgh, Pennsylvania
 Bon Air Hills, im Franklin County, Kentucky
 Bon Air Manor, im Chesterfield County, Virginia
 Bon Air Terrace, im Sumter County, South Carolina
 Bon Air West, im Hillsborough County, Florida

Sonstiges:
 Bon Air Mine, Mine im Lake County, Colorado
 Bon Air Oil Field, Ölfeld im Jefferson Davis Parish, Louisiana

Siehe auch:
 Bonair